Aubusson (Creuse)
 Aubusson (Orne)
 Pierre d'Aubusson — grão-mestre da Ordem dos Hospitalários

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história